Denumirea de Iagodovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iagodovo, un sat în comuna Berkovița, regiunea Montana;
 Iagodovo, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv.